La chronologie des mathématiques arabes s'étend entre le .

Historique

Notes et références

Voir aussi 
 Chronologie de l'algèbre

Histoire des mathématiques